Hellas è il nome classico dell'Antica Grecia.

Hellas si può riferire anche a:

Marte 
 Hellas – caratteristica di albedo
 Hellas Chaos – struttura geologica della superficie di Marte
 Hellas Chasma – struttura geologica della superficie di Marte
 Hellas Montes – struttura geologica della superficie di Marte
 Hellas Planitia – secondo maggiore cratere d'impatto di Marte
 Quadrangolo di Hellas – uno dei 30 quadrangoli di Marte

Sport 
 Hellas Verona Football Club – società calcistica italiana
 SoIK Hellas – società di pallamano svedese
 South Melbourne Hellas – società calcistica australiana
 West Adelaide Hellas – società calcistica australiana

Altri significati 
 AK Hellas – produttore di camion
 Hellas – personificazione femminile della Grecia
 Hellas – poesia di Percy Bysshe Shelley
 Hellas Ferries o Hellas Flying Dolphins – compagnia di navigazione greca
 Star Hellas – concorso femminile di bellezza

Pagine correlate 
 Grecia (disambigua)